Jakubówka peut faire référence à :

Toponyme 
en Pologne
 Jakubówka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Jakubówka, un village dans la voïvodie de Mazovie

Voir aussi 
 , patronyme polonais ;
 , patronyme polonais ;
 , patronyme polonais ;
 , patronyme polonais ;

 Jakubowskie,  village de Pologne, situé dans la gmina de Boćki, dans la powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Jakubowizna, village de Pologne, situé dans la gmina de Chynów dans la powiat de Grójec de la voïvodie de Mazovie.